Stefánsdóttir ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Tochter des Stefán. Die männliche Entsprechung ist Stefánsson (Sohn des Stefán).

Namensträgerinnen 
 Erla Stefánsdóttir (1935–2015), isländische Elfenbeauftragte
 Greta Salóme Stefánsdóttir (* 1986), isländische Popsängerin und Violinistin
 Sóley Stefánsdóttir (* 1987), isländische Musikerin und Komponistin
 Þórey Rósa Stefánsdóttir (* 1989), isländische Handballspielerin

Patronym
Isländischer Personenname